Mont Dandenong ( habitants) est un faubourg à l'est de Melbourne à 42 kilomètres du centre ville et un sommet de  abritant les antennes de télévision servant pour la ville de Melbourne. Le sommet peut être quelquefois enneigé.

Ville dans l'État de Victoria